Uczestnicy Dywizji III:

Najlepiej punktujący

Najlepiej atakujący

Najlepiej blokujący

Najlepiej zagrywający 

Liga Światowa w Piłce Siatkowej 2014